Petek ist ein türkischer weiblicher Vorname mit der Bedeutung „die Bienenwabe“.

Unabhängig davon kommt Petek auch als ein slowenischer Familienname mit der Bedeutung „Freitag“ vor.

Namensträger

Vorname 

 Petek Dinçöz (* 1980), türkische Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin

Familienname 
 Franc Petek (1885–1965), österreichischer Politiker (Partei der Kärntner Slowenen)
 Vladimir Petek (* 1965), jugoslawischer/Schweizer Architekt, Designer, Photograph
 Franci Petek (* 1971), slowenischer Skispringer
 Matevž Petek (* 1983), slowenischer Profi-Snowboarder

Sonstiges 
 Petek (Murgul), Dorf in der türkischen Provinz Artvin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname
Familienname
Slowenischer Personenname